Пилиповичи — топоним

Украина 
 Житомирская область
 Пилиповичи — село,  Новоград-Волынский район
 Пилиповичи — село,  Радомышльский район
 Киевская область
 Пилиповичи — село,  Бородянский район
 Полтавская область
 Пилиповичи — село,  Оржицкий район

См. также 
 Филиповичи